Szarvas steht für:

 Szarvas, die Stadt im Komitat Békés, in Ungarn
 Kreis Szarvas, den gleichnamigen Kreis in Ungarn
 Kleingebiet Szarvas, die ehemalige Verwaltungseinheit in Ungarn

Szarvas ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Szarvas (* 1992), ungarische Fußballspielerin
 Patricia Szarvas (* 1970), österreichische Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin